Сильники — название нескольких населённых пунктов:
 Сильники — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Сильники — деревня в Нелидовском районе Тверской области.
 Сильники — деревня в Борисоглебском районе Ярославской области.